Клермон-Ферран () — місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Овернь та департаменту Пюї-де-Дом.
 Ферран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Од.
 Паскаль Ферран (; 17 квітня 1960, Париж, Франція) — французька кінорежисер, сценарист.
 Ферран Португальський Фердинанд (Ферран) Португальський (, , * 24.3.1188 — †27.7.1233) —  граф Фландрії і  Геннегау.